Feedback puede referirse a:

 Feedback, término inglés para retroalimentación, mecanismo por el cual una cierta proporción de la salida de un sistema se redirige a la entrada, con objeto de controlar su comportamiento;
 Feedback, banda;
 Feedback (1972), álbum de Spirit;
Feedback (2004), EP de Rush;
 Feedback (2006), álbum de Jurassic 5;
 Feedback (2008), canción de Janet Jackson.